Harlaxton steht für

 Harlaxton (South Kesteven), Dorf und eine bürgerliche Gemeinde im Bezirk South Kesteven, Lincolnshire, England
 Harlaxton Manor, im 19. Jahrhundert errichtetes Herrenhaus in Harlaxton in Lincolnshire, England